Les mots villosus, villosa et villosum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « velu, poilu ».

En biologie :
 Villosa est un genre de mollusques bivalves, de la famille des Unionidés (des moules d'eau douce) ;
 en taxonomie, les mots villosus, villosa et villosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : villosus, villosa, villosum.

Notes et références 

Épithète spécifique